Га́мфріс () — патронімічне валлійське та ірландське прізвище, що походить від давньофранцузького особового імені Humfrey, спорідненого з давньонімецьким іменем Гунфрід чи Гамфрід. Це ім'я бере початок від германських слів hun, що означає «ведмежа» та frid або fred, що означає «мир».

Відомі носії:
 Кейлі Гамфріс (, уроджена — Сімундсон, ; 1985) — канадська бобслеїстка, олімпійська чемпіонка (2010, 2014).
 Колін Гамфріс (; 1962) — рефері зі снукеру.
 Кріс Гамфріс (; 1985)— американський професійний баскетболіст.
 Лекс Гамфріс (; 1936—1994) — американський джазовий музикант-ударник.
 Персі Гамфріс (; 1880—1959) — англійський футболіст і футбольний тренер.

Примітки 

Патронімічні прізвища